Календарь чучхе () — летоисчисление, используемое в КНДР с 8 июля 1997 года наряду с летоисчислением от Рождества Христова. За точку отсчёта берётся год рождения Ким Ир Сена (1912), принимающийся за первый год. Нулевого года в календаре чучхе нет. При написании дат в КНДР используются оба летоисчисления совместно в форме  (   года чучхе []). Подобная форма записи позволяет выявлять ошибки в датах по разнице между годами, которая всегда должна быть равна 1911. Совпадает с календарём Миньго.

Соответствие с григорианским календарём

Примечания 

Политика КНДР
Календари